Lommi est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
Oiva Lommi (1922-2000), rameur finlandais
Veikko Lommi (1917-1989), rameur finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois